La 2. Fußball-Bundesliga 2011-2012 è stata la 38ª edizione del secondo livello del campionato di calcio tedesco. È iniziato il 15 luglio 2011 ed è terminato il 6 maggio 2012. Lo spareggio-retrocessione tra la sedicesima classificata della Bundesliga 2011-12 e la terza classificata della Zweite Bundesliga è programmato per il 10 e il 13 maggio 2012.

La pausa invernale avrà luogo dal 18 dicembre 2011 al 4 febbraio 2012.

Per la prima volta dalla stagione 1995-1996 l'ex Germania Est (Nordostdetuscher Fußballverband) è rappresentata da 5 squadre. La Germania settentrionale (Norddeutscher Fußballverband) è rappresentata da 2 squadre, quella orientale (Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes) da 5 squadre, mentre 6 sono le formazioni della Germania meridionale (Süddeutschen Fußball-Verbandes). Come anche nella stagione precedente, nessuna squadra proviene dalla Germania sud-occidentale (Fußball-Regionalverbandes Südwest).

Alle squadre promosse in 1. Bundesliga,  e FC Augusta, si sostituiscono le retrocesse Eintracht Francoforte e St. Pauli. Dalla 3. Liga arrivano invece  e , che sostituiscono le retrocesse Rot-Weiß Oberhausen e . Dallo spareggio con la 3. Liga esce vincitrice la Dynamo Dresda, che guadagna la promozione ai danni dell'Osnabrück, mentre nello spareggio con la Bundesliga il Borussia Mönchengladbach mantiene la categoria battendo il .

Squadre Partecipanti

Allenatori e capitani

Classifica

Verdetti
   ,  e  promosse in Bundesliga 2012-2013.
   ,  e  retrocesse in 3. Liga 2012-2013
   ,  e  promosse in 2. Fußball-Bundesliga 2012-2013
   ,  e  retrocesse da Bundesliga 2011-2012.
   e  agli spareggi

Play-off

Play-off promozione

Il Fortuna Düsseldorf è promosso in Bundesliga mentre l'Hertha Berlino retrocede in 2. Bundesliga

Play-off retrocessione

Jahn Regensburg promosso in 2. Fußball-Bundesliga e Karlsruhe retrocesso in 3. Liga a causa della regola dei gol fuori casa.

Classifica marcatori
Aggiornata al 6 maggio 2012

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2011-2012
 3. Liga 2011-2012
 DFB-Pokal 2011-2012

Collegamenti esterni

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011